CPZ steht für:
 Circuit Park Zandvoort, niederländische Motorsport-Rennstrecke
 Chlorpromazin, Phenothiazin-Derivat, Neuroleptikum
 Compass Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

Abkürzung